Henri Legay (1920-1992) – tenore francese
 Marcel Legay (1851-1915) – cantante francese